Ли́за Э́дельштейн (; произносится Ли́са Э́делстин — МФА , род. 21 мая 1966, Бостон, Массачусетс, США) — американская актриса и драматург, наиболее известная благодаря роли Лизы Кадди в сериале «Доктор Хаус».

Ранние годы 
Лиза Эдельштейн родилась в Бостоне, Массачусетс, в еврейской семье, она дочь Бонни и Элвина Эдельштейна, педиатра в Нью-Джерси в больнице . Младшая из трёх детей, она выросла в Уэйне (округ Пассейик, Нью-Джерси) и посещала Wayne Valley High School, которую окончила в 1984 году. В 18 лет Лиза переехала в Нью-Йорк изучать театральное искусство в Школе изобразительных искусств Нью-Йоркского университета.

Карьера 
Одной из первых ролей Эдельштейн стало участие в мюзикле Positive Me, который был посвящён борьбе со СПИДом. Также у неё были гостевые роли в нескольких телесериалах. Лиза участвовала в качестве приглашённой ведущей в передаче Awake on the Wild Side, которая транслировалась по кабельному телевидению в 1990 году. Большинство своих ролей актриса исполнила на телевидении, часть из них являлись эпизодическими, но при этом достаточно яркими. Например, Лиза Эдельштейн сыграла лесбиянку Ронду Рот в сериале «Относительность», девушку по вызову в сериале «Западное крыло», трансгендерную женщину Сидни Макколифф в сериале «Элли Макбил», подругу Бена в сериале «Фелисити» и ортодоксальную еврейку в сериале «Семейный закон».

Лиза Эдельштейн снималась и в довольно известных кинофильмах, в числе которых «Чего хотят женщины» с Мелом Гибсоном и Хелен Хант, «Лучше не бывает» с Джеком Николсоном, «Дежурный папа» с Эдди Мерфи и «Сохраняя веру» с Беном Стиллером и Эдвардом Нортоном.

В 2004 была приглашена на роль доктора Лизы Кадди, главврача больницы Принстон-Плейнсборо, в сериал «Доктор Хаус», в котором она снималась с 1 по 7 сезон. В 8 сезоне она покинула съёмочную площадку, чтобы сосредоточиться на новых проектах.

В 2014—2018 годах Эдельштейн играла главную роль в сериале «Руководство подруг к разводу». В 2018 году она вновь поработала с Дэвидом Шором, создателем сериала «Доктор Хаус», сыграв роль доктора-онколога Марины Блэйз в нескольких эпизодах его нового шоу на медицинскую тематику «Хороший доктор». В 2018—2021 годах она исполняла роль Фиби в драмеди сериале «Метод Комински». В 2021 году она начала играть второстепенную роль Гвиннет Морган в сериале «9-1-1: Одинокая звезда».

Личная жизнь 
В 2008 году сообщалось, что Эдельштейн живёт в Лос-Анджелесе, в старом доме, вместе с котом и тремя собаками, которых она приютила. Практикует аштанга-йогу шесть дней в неделю. Вегетарианка. В свободное время пишет, сочиняет музыку и рисует.

С 25 мая 2014 года Лиза замужем за художником Робертом Расселлом. У Лизы нет своих детей, но она стала мачехой для двух сыновей Расселла от прошлого брака.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Спутник»
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета